Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Kobiet 2013 – czternaste mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Zostały rozegrane w formie dwóch turniejów, rozegranych pomiędzy 20 września a 10 listopada 2013 roku.

Mistrzem Azji zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu obu turniejów – w Bang Saen (20–21 września) i Pune (9–10 listopada) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca. W obu finałach spotkały się reprezentacje Japonii i Chin, które podzieliły się zwycięstwami. Zgodnie z regulaminem rozgrywek przy tej samej liczbie turniejowych punktów rozstrzygnięcie miało nastąpić na podstawie wyników spotkań pomiędzy zainteresowanymi zespołami. Japonki uległy Chinkom 10-14, wygrały jednak 19-15, toteż zdobyły mistrzostwo kontynentu dzięki różnicy jednego punktu. W podobny sposób trzecią lokatę zapewniły sobie zawodniczki z Kazachstanu.

Wyniki tego sezonu zostały użyte do wyłonienia zespołów zaproszonych do udziału w turnieju kwalifikacyjnym do World Rugby Women's Sevens Series sezonu 2014/2015.

Pierwszy turniej (Bang Saen) 
Dwanaście uczestniczących reprezentacji rywalizowało w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na cztery trzyzespołowe grupy o awans do fazy pucharowej. Osiem najlepszych drużyn awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl. Zespoły w turnieju były rozstawione na podstawie wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach.

W pierwszej fazie najsilniejsze zespoły Chin, Kazachstanu i Japonii łatwo rozprawiły się ze swoimi przeciwnikami, rozstawiona z czwórką reprezentacja Hongkongu zaliczyła zaś remis z Tajlandią, wszystkie cztery pokonały następnie swoich ćwierćfinałowych rywali nie oddając im nawet punktu. Po emocjonującym pojedynku finałowym w turnieju triumfowały Chinki po zwycięstwie nad Japonkami.

Faza grupowa

Grupa W

Grupa X

Grupa Y

Grupa Z

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Pune) 
W rozegranych w Balewadi Sports Complex w Pune zawodach wzięło udział jedenaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie grupy – pięcio- i sześciozespołową. Drugą fazą były mecze o poszczególne miejsca – w każdym z nich zmierzyły się zespoły z tych samych pozycji z obu grup. W finale ponownie spotkały się Chinki i Japonki, tym razem lepsze okazały się jednak reprezentantki Japonii.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w rugby 7 kobiet
2013 w rugby union
2013 w Indiach
2013 w Tajlandii
Rugby union w Tajlandii
Sport w Indiach